

Persone
 Adrian Hasler (1964) – politico liechtensteinese, primo ministro del Liechtenstein dal 2013
 Daniel Hasler (1974) – ex calciatore liechtensteinese, di ruolo difensore
 David Hasler (1990) – calciatore liechtensteinese, di ruolo attaccante 
 Emil Hasler (1882-1932) – calciatore svizzero, di ruolo centrocampista
 Hanno Hasler (1979) – ex calciatore liechtensteinese, di ruolo centrocampista
 Joseph Hasler (1900-1985) – vescovo cattolico svizzero
 Markus Hasler (1971) – ex fondista liechtensteinese
 Nicolas Hasler (1991) – calciatore liechtensteinese, di ruolo centrocampista
 Otmar Hasler (1953) – politico liechtensteinese
 Rainer Hasler (1958-2014) – calciatore liechtensteinese, di ruolo terzino
 René Hasler (1948) – ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista

Altro
 210213 Hasler-Gloor – asteroide della fascia principale, scoperto nel 2007
 37939 Hašler – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1998